Спарта́ковский переу́лок  — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Спартаковский переулок — ныне не существующая улица в Казани (Суконная слобода).
 Спартаковский переулок — улица в Москве.
 Спартаковский переулок — улица в Таганроге.

Украина 
 Спартаковский переулок — улица в Одессе.
 Спартаковский переулок — улица в Харькове.
 Спартаковский переулок — улица в Херсоне.

См. также 
  Спартаковская улица